

Cucina e gastronomia
 Napoletana – tipo di caffettiera
 Pizza napoletana – varietà di pizza

Musica
 Accordo di sesta napoletana – accordo musicale
 Scala minore napoletana – scala musicale

Altro
 Lingua napoletana – lingua romanza
 Napoletana – cultivar di olivo calabrese

Pagine correlate 

 Napoletano